Emi Kawabata – sciatore
Ryūshi Kawabata - pittore giapponese - sec. XX
Yasunari Kawabata – scrittore
6832 Kawabata – asteroide